D118 (Ariège), een departementale weg in het Franse departement Ariège
 D118 (Aude), een departementale weg in het Franse departement Aude
 D118 (Pyrénées-Orientales), een departementale weg in het Franse departement Pyrénées-Orientales
 D118 (Tarn), een departementale weg in het Franse departement Tarn